«Гремио» (, ) — бразильский футбольный клуб из города Порту-Алегри, штат Риу-Гранди-ду-Сул. Выступает на стадионе «Арена Гремио», вмещающем 55 662 зрителей. Клуб является одним из двух грандов своего штата (наряду с «Интернасьоналом», противостояние с которым носит название Гре-Нал) и одним из самых титулованных футбольных клубов Бразилии. Клуб трижды выигрывал Кубок Либертадорес и один раз — Межконтинентальный кубок.

История 
Основанный 15 сентября 1903 года клуб из Порту-Алегри стал в 1981 году чемпионом Бразилии, и с этого момента начинается «золотой период» в истории клуба. «Гремио» стал победителем ряда турниров на уровне штата, Бразилии, на континенте и, наконец, в мировом масштабе. Наиболее успешными у «трёхцветных» стали два периода — начало 1980-х годов и середина 1990-х годов. В эти периоды клуб завоёвывал Кубок Либертадорес, а также становился чемпионом Бразилии.

В Кубок Либертадорес 1983 команда попала на правах вице-чемпиона Бразилии. К своему 80-летнему юбилею 28 июля 1983 года «Гремио» завоевал главный клубный трофей Южной Америки. 11 декабря 1983 футболисты «Гремио» добились победы и в Межконтинентальном кубке, обыграв в Токио западногерманский «Гамбург».

В 1991 году «Гремио» вылетел в Серию B, но уже в следующем сезоне завоевал повышение. Новый президент клуба Фабио Кофф стал подбирать высококлассных футболистов. Из «Васко да Гамы» был куплен Марио Жардел, пришёл защитник Риварола, а также Диньо, Пауло Нуньес и другие.

В Кубок Либертадорес 1995 года «Гремио» попал на правах чемпиона Кубка Бразилии. Наиболее захватывающим противостоянием получился четвертьфинал между «Гремио» и «Палмейрасом» с Ривалдо в составе. Команды обменялись разгромными победами — 5:0 и 1:5. Дальше прошли «Трёхцветные». Полуфиналы с «Эмелеком» и финалы против «Атлетико Насьоналя», несмотря на блестящую игру колумбийского вратаря «Атлетико» Рене Игиты, прошли уже более спокойно для бразильского гранда. «Гремио» выиграл и стал двукратным обладателем Кубка Либертадорес. Межконтинентальный кубок «Гремио» уступил в серии пенальти амстердамскому «Аяксу», который возглавлял Луи Ван Гаал.

Затем последовали победы в бразильском первенстве — чемпионство 1996 года, победы в Кубке Бразилии в 1997 и 2001 годах. Но в 2004 году случился необъяснимый провал, и «Гремио» вылетел в Серию B. «Гремио» вновь задержался во втором эшелоне ненадолго. В решающем матче Серии B 2005 «Гремио» в Ресифи обыграл команду «Наутико» 1:0 и вернулся в Серию A. В том матче у «Гремио» было удалено четыре футболиста, а вратарь Родриго Галато отбил два пенальти. В 2006 году «Гремио» стал чемпионом штата, преградив «Интеру» дорогу к пятому подряд чемпионству, а также занял третье место в чемпионате Бразилии, завоевав путёвку в Кубок Либертадорес. В 2007 году «трёхцветные» дошли до финала Кубка Либертадорес, где уступили аргентинской «Боке Хуниорс». В 2017 году «Гремио» выиграл Кубок Либертадорес.

Согласно данным двух исследовательских институтов (Ibope и Datafolha), опубликовавших результаты своих исследований в 2004 и 2006 годах соответственно, за «Гремио» болеет 6 миллионов 400 тысяч человек (7-й показатель в Бразилии).

Стадион 
До 2012 года команда выступала на стадионе «Олимпико Монументал», открытом 19 сентября 1954 года. На тот момент это был крупнейший частный стадион Бразилии. В матче открытия «Гремио» обыграл уругвайский «Насьональ» со счётом 2:0. После реконструкции в 1980 году к названию стадиона «Олимпико» добавили слово «Монументал». На этом стадионе несколько матчей сыграла сборная Бразилии по футболу. В 2006 году руководство клуба заявило, что планирует построить новую арену специально для чемпионата мира 2014 года, который пройдёт в Бразилии. 8 декабря 2012 года был открыт новый стадион «трёхцветных», «Арена Гремио», который вмещает 55 662 зрителей. С 2013 года «Гремио» постоянно выступает на этом стадионе.

Состав 

|-
! colspan="9" bgcolor="black" align="left"|
|-

|-
! colspan="9" bgcolor="silver" align="left"|
|-

|-
! colspan="9" bgcolor="#77BBFF" align="left"|
|-

Главный тренер:  Ренато Гаушо (1962)

Талисман 
Талисманом клуба является мушкетёр с рыжей бородой, облачённый в цвета команды.

Форма 
 Основная форма команды: голубые футболки с вертикальными широкими чёрными и узкими белыми полосами, трусы чёрные, гетры либо чёрные, либо бело-голубые.
 Запасная форма: белые футболки с двумя горизонтальными полосами — чёрного и голубого цвета, белые трусы и гетры.

Достижения 
  Чемпионат штата Риу-Гранди-ду-Сул (41): 1921, 1922, 1926, 1931, 1932, 1946, 1949, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1977, 1979, 1980, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1993, 1995, 1996, 1999, 2001, 2006, 2007, 2010, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
  Чемпион Бразилии (2): 1981, 1996
  Вице-чемпион Бразилии (3) 1982, 2008, 2013
  Чемпион Бразилии в Серии B (1): 2005
  Чемпион Кубка Бразилии (5): 1989, 1994, 1997, 2001, 2016
  Финалист Кубка Бразилии (4): 1991, 1993, 1995, 2020
  Победитель Суперкубка Бразилии (1): 1990
 Обладатель Кубка Либертадорес (3): 1983, 1995, 2017
 Финалист Кубка Либертадорес (2): 1984, 2007
 Обладатель Рекопы (2): 1996, 2018
  Победитель Межконтинентального кубка (1): 1983

Статистика выступлений с 2001 года 

 Победили в плей-офф.

Известные игроки 
Аллея Славы при стадионе «Олимпико Монументал» появилась в 1996 году. С 1999 года и каждые 2 года она пополняется новыми личностями, сыгравшими важную роль в истории «Гремио». Следует учитывать, что пополняться она может только за счёт ныне живущих людей, поскольку в Аллее помещается отпечаток ноги спортсменов. Умершие бывшие игроки команды, а также ныне здравствующие люди, которые ещё не удостоились попадания в Аллею, но сыгравшие важную роль в истории клуба, представлены отдельным списком.

Известные тренеры 
  Энио Андраде (1975, 1981—1982)
  Теле Сантана (1977—1979)
  Валдир Эспиноза (в Аллее Славы) (1983—1984, 1986)
  Луис Фелипе Сколари (1987, 1993—1996, 2014—2015, 2021)
  Эваристо де Маседо (1990, 1997)
  Ренато Гаушо (2010—2011, 2013, 2016—2021, 2022—н.в.)
  Вандерлей Лушембурго (2012—2013)

Примечания

Ссылки